Андре́й Никола́евич Павле́нко:
 Павленко, Андрей Николаевич (род. 1958) — советский и российский доктор наук, профессор.
 Павленко, Андрей Николаевич (1978—2020) — российский хирург-онколог.